Кубок Сербії з футболу 2019–2020 — 14-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вдруге здобула Воєводина.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 вересня 2019

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 жовтня 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 листопада 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 березня 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|2 червня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 червня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 червня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2019—2020
Сербія
Сербія
2019 у сербському спорті
2020 у сербському спорті